Celia Mara (1961. július 27. –) brazil énekes, zeneszerző, dalszerző, jazz-zenész és zenei producer. A '90-es évek óta nagyrészt Bécsben él, rendelkezik osztrák állampolgársággal is.

Jegyzetek

További információk 

1961-ben született személyek
Brazil énekesek
Brazil nők
Angol nyelvű énekesek
Francia nyelvű énekesek
Német nyelvű énekesek
Spanyol nyelvű énekesek
Belo Horizonte-iek
Élő személyek